HMS Småland kan syfta på:

* – linjeskepp i svenska flottan sjösatt år 1680
 – linjeskepp i svenska flottan sjösatt år 1688
 – galär i svenska flottan sjösatt år 1749
 – jagare i svenska flottan sjösatt år 1956

Se även
Småland (olika betydelser)